Kanton má více významů, podle oboru:

Vexilologicky 
 Kanton (vexilologie) – část listu vlajky

Zeměpisně

Administrativní nebo politický celek

V Evropě 
 Belgický kanton
 Bosensko-hercegovský kanton
 Francouzský kanton
 Lucemburský kanton
 Švýcarský kanton – „členský stát“ Švýcarské konfederace (Confoederatio Helvetica)

V Jižní Americe 
 Ekvádorský kanton – část provincie, správní hierarchie Ekvádoru

Historický celek 
 Pruský kanton v bývalém Prusku

Město 
 Kanton (Čína) – čínské město Kuang-čou

Provincie 
 Kanton (provincie) – čínská provincie

Ostrov 
 Kanton (ostrov)

Externí odkazy 
 

Části států